Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Лівану. 

Із 70 зазначених в таблиці видів, 1 знаходиться під критичною загрозою, 3 перебуває під загрозою зникнення, 6 є уразливими, 5 перебувають в близькому до уразливого стані.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Ліван
 
Списки:Ліван